

Cinema 
 Host – film del 2020 diretto da Rob Savage

Geografia 
 Host – endonimo dell'isola di San Giorgio nell'arcipelago di Lissa in Croazia

Informatica 
 Host – terminale collegato, attraverso link di comunicazione, ad una rete informatica
 Virtual host – metodo per ospitare (hosting) più siti web sullo stesso server
 host – comando di Unix

Altro 
 Host – album in studio del gruppo musicale britannico Paradise Lost, pubblicato nel 1999 dalla EMI
 Host – film per la televisione del 1998

Pagine correlate 
Ospite (disambigua)

Altri progetti